Ахмед Хассан:

 Ахмед Хассан (род. 1975) — египетский футболист.
 Ахмед Хассан Кока (род. 1993) — египетский футболист.